Paucartambo (district), een district van Peru
Paucartambo (provincie), een provincie van Peru
Paucartambo (rivier), een rivier in Peru
Paucartambo (stad), een stad in Peru